Savages — девятый студийный альбом грув-метал/трэш-метал-группы Soulfly, издан 30 сентября 2013 года в Великобритании, 1 октября в Соединенных Штатах, 4 октября в Европе. В первую неделю продажи альбома в США составили 4750 копий, альбом занял 84 место в Billboard 200.

Об альбоме 
Savages выпущен в нескольких версиях: ограниченное издание на CD в виде диджипака, двухдисковое на виниле, версия для скачивания

Спродюсировал диск Терри Дэйт (Terry Date), известен по работе с Pantera, Deftones, Soundgarden и многими другими.

Обложку для альбома создал известный художник Пол Стоттлер (Paul Stottler), известный по работе над оформлением Sacred Reich «Surf Nicaragua».

На альбоме в качестве вокалистов приняли участие басист Тони Кампос (Tony Campos), сын Макса Кавалеры — Игор (Igor Cavalera jr.; LODY KONG), Нейл Фаллон (Neil Fallon) из Clutch, Митч Харрис (Mitch Harris) из Napalm Death и Джейми Хэнкс (Jamie Hanks) из I Declare War.

Список композиций

Участники записи 
Soulfly
 Макс Кавалера — вокал, ритм-гитара, беримбау
 Марк Риццо — соло-гитара
 Тони Кампос — бас-гитара, вокал в песне El Comegente
 Зайон Кавалера — ударные

Приглашённые участники
 Игор Кавалера — вокал в песне Bloodshed
 Джейми Хэнкс — вокал в песне Fallen
 Нил Фэллон — вокал в песне Ayatollah Of Rock ‘N’ Rolla
 Митч Харрис — вокал в песне K.C.S.

Чарты

Примечания 

Альбомы Soulfly
Альбомы Nuclear Blast Records